Teatr Współczesny w Szczecinie
 Teatr Współczesny w Warszawie
 Wrocławski Teatr Współczesny
 Teatr Współczesny w Krakowie